Paolo Rosi – rugbista e telecronista sportivo italiano
 Paolo Rosi – calciatore italiano
 Paolo Rosi – pugile italiano